Стрижавка — населённый пункт на Украине:
 Стрижавка — посёлок городского типа в Винницком районе Винницкой области;
 Стрижавка — деревня в Ставищенском районе Киевской области.